Смолёвка:
 Смолёвка — род цветковых растений семейства Гвоздичные
 Смолёвки — род жуков семейства долгоносиков